Юрий Леонидович Эльперин (, , Швейцария — , , ФРГ) — российский переводчик. Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился в еврейской семье. Отец — Леонид Яковлевич Эльперин, юрист, на момент рождения сына вместе с семьёй длительное время находился в Швейцарии на лечении. Родной язык Юрия Эльперина — немецкий. В 1922 году семья Эльпериных переехала в Берлин, где отец руководил типографией. Юрий учился в Берлине в народной школе и гимназии. После прихода национал-социалистов к власти в Германии семья Эльпериных была выслана из Германии и проживала сначала в течение двух лет в Париже, но позднее были вынуждены выехать в СССР.

В Москве учился в немецкой школе имени К. Либкнехта, а после её закрытия в 1937 году перешёл в обычную советскую школу. В 1941 году окончил Московский государственный институт иностранных языков, где изучал германистику. Участник Великой Отечественной войны., после нападения фашистской Германии на СССР записался добровольцем на фронт. Вёл допросы военнопленных в Красногорском лагере. Был уволен из армии из-за своего происхождения. Семья Эльпериных проживала в Переделкино. Юрий Эльперин преподавал в родном институте и давал частные уроки, с середины 1950-х годов занимался переводами произведений русской литературы на немецкий язык.

Книги в переводе Эльперина публиковались в издательствах СССР и ГДР. Беспартийный Эльперин был принят в Союз писателей СССР. С 1970-х годов Эльперин сотрудничал с швейцарскими и западногерманскими издательствами и имел возможность выезжать на Запад. Контакты с Германией укрепились в 1990-е годы, Эльперин получил гражданство Германии, ему была назначена в Германии почётная пенсия. В 2000 году Эльперин с супругой переехал в Германию, проживал в Берлине.

Член Союза писателей СССР (1959) и Союза писателей Москвы. С 1962 года жил с семьей в ЖСК «Советский писатель»: 2-я Аэропортовская улица, д. 16, корпус 3 (с 1969: Красноармейская улица, д. 23), затем в д. 21.

Награды и премии 
 орден Отечественной войны 2-й степени (11.03.1985)
 орден Красной Звезды
 медаль «За трудовое отличие» (22.08.1986)
 другие медали
 Национальная премия ГДР (1975)

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Московского лингвистического университета
Преподаватели Московского лингвистического университета
Переводчики России
Переводчики СССР
Юристы Великой Отечественной войны
Члены Союза писателей СССР
Иммигрировавшие в СССР из Германии
Иммигрировавшие в Германию из России